

События 
 Томас Мор опубликовал свой роман «Утопия».
 Франциск I приглашает Леонардо да Винчи в качестве своего придворного художника. Начало распространения искусства итальянского Ренессанса во Франции.
 1516—1556 — Король Испании Карл I.
 Болонский конкордат Франциска I с папой Львом X.
 Народ Палермо восстал против испанского вице-короля и разрушил дворцы знати.
 1516—1526 — Король Венгрии Лайош II Ягеллон (король Чехии).
 Присоединение Черногории к Турции. Князей в Черногории сменяют князья-владыки из династии Петровичей-Негошей.
 Поход турок против Египта. Лето — Армия Селима I вторглась из Малой Азии в Северную Сирию. Полная победа турок над мамлюкским войском султана Кансу Гури при Мардж-Дабике (около Халеба (Алеппо)). Гибель Кансу Гури.
 Восстание против мамлюков в Сирии. Жители Халеба и других городов сдали их туркам. Завоевание турками Сирии и Палестины. Нападения бедуинских племён на мамлюков в Южной Палестине, а затем на армию Селима.
 1516—1517 — Султан Египта Туман-бей.
 Португальцы достигают Кантона.
 23 апреля — королём Баварии Вильгельмом IV подписан Указ о чистоте пива — закон, регламентирующий производство пива в Германии.

Россия 
 Русско-литовская война (1512—1522).
 Великий князь Василий III Иванович дополняет государев титул — Обдорский и Кондинский, присоединёнными землями Сибири.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1516 году
 Геснер, Конрад — швейцарский учёный-энциклопедист, одним из первых попытавшийся систематизировать накопленные человечеством сведения о животных и растениях.
 Мария I Тюдор — королева Англии с 1553, старшая дочь Генриха VIII от брака с Екатериной Арагонской. Также известна как Мария Кровавая (или Кровавая Мэри, ), Мария Католичка.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1516 году
 20 января — Солис, Хуан Диас де, испанский мореплаватель и исследователь, один из первых европейцев, проникших в залив-эстуарий Ла-Плата в Южной Америке.
 23 января — Фердинанд II Арагонский, основатель единой испанской монархии, при котором произошло открытие Америки
 17 марта — Джулиано II Медичи — капитан-генерал Флорентийской республики из рода Медичи, третий сын Лоренцо Великолепного и Клариче Орсини, младший брат Пьеро Глупого и папы Льва X.
 9 августа — Иероним Босх, нидерландский художник, один из крупнейших мастеров Северного Возрождения.
 29 ноября — Джованни Беллини, итальянский художник венецианской школы живописи.
 13 декабря — Тритемий, Иоганн, автор книг по истории, криптографии и оккультизму.
 Сангалло, Джулиано да, флорентийский инженер, архитектор, участвовавший, кроме многочисленных фортификаций, также в строительстве гражданских и религиозных зданий Тосканы и Рима по приглашению Лоренцо Медичи, а затем двух римских пап.

См. также

Примечания